Жураве́ц — формообразующий криволинейный элемент каркаса церковной главы (купола).

Имеет сложную изгибистую форму. Традиционным материалом для изготовления служило дерево. С освоением технологий добычи и обработки металла, стали появляться обрешётки из кованых элементов.

Число журавцов установленных в один купол всегда чётное (не меньше шести). Как правило, оно кратно четырём, так как сборку воедино готовых элементов проще всего производить, выставляя каждый последующий между двумя уже установленными: 2 + 2 = 4 + 4 = 8 + 8 = 16 и т. д. Нечётное количество журавцов для изготовления купола не используется, поскольку оно нарушает принцип симметрии луковичной формы.

Собранные и скреплённые между собой журавцы определяют профиль купола, а также его «округлость». Последняя напрямую зависит от количества установленных журавцов.

Сложная, изгибистая форма журавца практически не позволяет изготавливать его из цельного куска дерева. Для изготовления используются наборные детали, которые соединяются в два слоя, перекрывая одна другую.

Изображения

См. также 
 Луковичный купол

Ссылки 
 Яндекс. Словари
  Строительная техника кованых каркасов глав 
 Конструкции архитектурных элементов 

Храмовая архитектура